Cox's Bazar Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Dhaka. Cox's Bazar Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cox's Bazar Airport är platt. Havet är nära Cox's Bazar Airport västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Cox's Bazar Airport. Runt Cox's Bazar Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Cox's Bāzār,  km öster om Cox's Bazar Airport.

Trakten runt Cox's Bazar Airport består till största delen av jordbruksmark.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Bangladesh